Knut oder Knud bezeichnet:
 Knut (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Knud (Kreis Hadersleben), ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben
 St.-Knut-Tag, ein skandinavisches Fest, benannt nach dem Heiligen Knut IV. (Dänemark)
 Knut (Eisbär) (2006–2011), Eisbär im Berliner Zoo
 Knut, der kleine Kuschelbär, ein deutsches Musikprojekt, das in Folge des Medienrummels um den Berliner Eisbären Knut entstand
 (3004) Knud, einen Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach Knud Rasmussen
 eine fiktive Bronzemünze, siehe Begriffe der Harry-Potter-Romane #Geld
 Knutsufsene, Felsvorsprünge im Königin-Maud-Land, Antarktika

Knut oder Knud ist der Name folgender Personen:
 Knut der Große (ca. 955–1035), skandinavisch-englischer König
 Knut (Adelsgeschlechter), ein Familienname u. a. adliger, nicht stammverwandter Familien

 Lord Knud (1944–2020), deutscher Beatmusiker, DJ und Radiomoderator

Knut ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Knut (* 1956), deutscher Autor und Verleger

Siehe auch:

 Knutonen, eine adlige Familie
 Knuth (Begriffsklärung)
 Knutt (auch Knuttstrandläufer genannt), ein Vogel aus der Familie der Schnepfenvögel (Scolopacidae)